Detroit Red Wings je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí ve městě Detroit v Michiganu. Do NHL vstoupil v ročníku 1932/33 a hraje v Atlantické divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Little Caesars Arena s kapacitou 19 515 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Přímými předchůdci klubu byly Detroit Cougars (1926–1930) a Detroit Falcons (1930–1932). Red Wings byly založeny v roce 1932 po fúzi Falcons a Chicago Shamrocks.

Historie 
Zlatá éra Detroit Red Wings se datuje do první poloviny padesátých let, kdy v rozmezí šesti let získali hráči rudých křídel čtyři Stanley cupy. Vůdčí postava týmu byl tehdy Gordie Howe, přezdívaný 'Mr.Hockey' (Pan Hokej), který ve své době ovládl svými výkony celou NHL.
Poté následovala dlouhá léta úpadku, až byl v roce 1983 draftován Steve Yzerman, který se rázem stal vůdčí osobností týmu a také nejmladším kapitánem NHL. Ve druhé polovině 80. let a na přelomu 90. let, Yzerman sbíral spousty bodů, ale pravý obrat k lepšímu dokonal až veleúspěšný trenér Scotty Bowman, který k týmu přišel v roce 1993 a ihned začal klást větší důraz na defenzivu, což sice přibrzdilo Yzermana v jeho útočných manévrech, zato jej ale předělalo na komplexního hráče a vůdčí osobnost týmu. S vhodným doplněním kádru (postupně přišli Sergej Fjodorov, Nicklas Lidström, nebo Brendan Shanahan), se Red Wings vypracovali mezi nejlepší týmy NHL a po účasti ve finále Stanley Cupu v roce 1995 dovedl tým k absolutnímu vrcholu v letech 1997, 1998, 2002 nebo 2008.

Úspěchy 

 Vítěz Stanley Cupu (11×)
 1935/36, 1936/37, 1942/43, 1949/50, 1951/52, 1953/54, 1954/55, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2007/08
 Vítěz základní části (6×)
 1994/95, 1995/96, 2001/02, 2003/04, 2005/06, |2007/08
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (13×)
 1933/34, |1935/36, 1936/37, 1942/43, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1964/65
 Vítěz Campbellovy konference (západní konference) (6×)
 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2007/08, 2008/09
 Vítěz americké divize (3×)
 1933/34, 1935/36, 1936/37
 Vítěz Norrisovy divize (3×)
 1987/88, 1988/89, 1991/92
 Vítěz centrální divize (13×)
 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1998/99, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11

Individuální trofeje 

Zdroj: 

Vyřazené dresy:

 1 Terry Sawchuk, dres vyřazen 6. března 1994
 5 Nicklas Lidström, dres vyřazen 6. srpna 2014
 7 Ted Lindsay, dres vyřazen 10. listopadu 1991
 9 Gordie Howe, dres vyřazen 12. března 1972
 10 Alex Delvecchio, dres vyřazen 10. listopadu 1991
 12 Sid Abel, dres vyřazen 29. dubna 1995
 19 Steve Yzerman, dres vyřazen 2. ledna 2007

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Detroit Red Wings

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jiří Stránský, Kamil Ondroušek, Historie NHL 1917-1997. s. 140-142. Praha: Vyšehrad 1997

Externí odkazy 
 
 
 Detroit Red Wings na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1932
Sport v Detroitu
Sportovní kluby v Michiganu